Kanovnický dům je sídlo kanovníka, tedy zpravidla člena kapituly. O kanovnických domech pojednávají například tyto články: 

 Kanovnické domy (Hradec Králové) – domy kanovníků Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové
 Kanovnické domy (Litoměřice) – domy kanovníků Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích
 Kanovnické domy (Mikulov) – domy kanovníků Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově
 Kanovnické rezidence v Olomouci – domy kanovníků Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci
 Kanovnické domy v Praze – domy kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze na Hradčanském náměstí